Georgemeer (Engels: Lake George) kan verwijzen naar:
 Een meer:
 Georgemeer (New York), in New York, Verenigde Staten
 Georgemeer (Alaska), in Alaska, Verenigde Staten
 Georgemeer (New South Wales), in New South Wales, Australië
 Georgemeer (Oeganda), in Oeganda
 Een plaats:
In Canada:
Lake George (Kings County, Nova Scotia)
Lake George (Yarmouth County, Nova Scotia)
In de Verenigde Staten:
Lake George (Colorado)
Lake George (Michigan)
Lake George (New York)